Села:
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (до 2020 року — Апостолівський район
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (до 2020 року — Софіївський район)
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Межівський район
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Нікопольський район (до 2020 року — Томаківський район)
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Покровський район
 Запорізьке — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Запорізьке — Донецька область, Волноваський район
 Запорізьке — Луганська область, Старобільський район
 Запорізьке — Запорізька область, Вільнянський район
 Запорізьке — Запорізька область, Розівський район
 Запорізьке — Харківська область, Лозівський район
 Запорізьке — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)
 Запорізьке — Чернігівська область, Ніжинський район (до 2020 року — Бахмацький район)

 Запорізьке — колишнє село, підпорядковувалося Нововодолазькій селищній раді Нововодолазького району Харківської області.